Chase se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mary Agnes Chase
 Mark Wayne Chase